Kannon puede referirse a:

Kannon: nombre en japonés de Kwan Yin, un bodhisattva del mundo oriental.
Kannon: grupo de rock español.
Kannon: artista ecuatoriano que se caracteriza por cantar reguetón romántico.